Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.

Марія Шарапова виграла титул, перемігши у фіналі Олену Дементьєву з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
Main and Qualifying Draw 

Pacific Life Open 2006
Pacific Life Open